Mesostoma är ett släkte av plattmaskar. Mesostoma ingår i familjen Typhloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Mesostoma